Ritten – toponimo in lingua tedesca del comune italiano di Renon
 Ritten – toponimo in lingua tedesca dell'Altopiano di Renon
 Ritten Sport – squadra di hockey su ghiaccio italiana